(qui signifie renaissance ou renouveau en anglais) est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 Revival, roman de l'auteur américain Stephen King paru aux États-Unis en 2014.

Musique 
 , chanson du groupe britannique Eurythmics sortie en 1989 ;
 Revival, album de la chanteuse américaine de country Gillian Welch sorti en 1996 ;
 Revival, album du chanteur américain de rock John Fogerty sorti en 2007 ;
 Revival, album du chanteur anglais Nate James sorti en 2009 ;
 Revival, album de la chanteuse américaine Selena Gomez sorti en 2015 ;
 Revival, album du rappeur américain Eminem sorti en 2017.